Дитрих (; краткая форма Дитер) — немецкое имя, происходящее от имени Теодорих, и производная от него фамилия.

Носители имени 
 Дитрих (ум. 995) — пфальцграф Саксонии с 982 года.
 Дитрих (после 992 — после 1032) — князь из династии Пястов.
 Дитрих (1390—1440) — граф Ольденбурга с 1423 года. 
 
 
 
 Дитрих IV (Дирк IV; ок. 1020/1030—1049) — граф Западной Фрисландии (Голландии) с 1039 года, старший сын графа Дирка III и Отелинды. 
 Дитрих V (Дирк V; ок. 1052—1091) — граф Западной Фрисландии (Голландии) с 1061 года, старший сын графа Флориса I и Гертруды Саксонской.
 Дитрих VI (Дирк VI; ок. 1110—1157) — граф Западной Фрисландии (Голландии) с 1121 года.
 Дитрих VII (Дирк VII; ?—1203) — граф Голландии с 1190 года.
 Дитрих Ангальт-Дессауский (1702—1769) — правитель Ангальт-Дессау из династии Асканиев, генерал-фельдмаршал прусской армии.
 Дитрих из Нихайма (ок. 1345—1418) — хронист, епископ Верденский.
 Дитрих Торк (?—1415) — магистр Ливонского ордена с 1413 года и по 1415 год.
 Дитрих фон Гатерслебен (Дитрих фон Гатирслебе) — ландмейстер Тевтонского ордена в Пруссии с 1271 по 1273 годы.
 Дитрих фон Грюнинген (1210—1259) — ландмейстер Тевтонского ордена в Германии, в Пруссии и Ливонии.
 Дитрих фон Плёцкау (вторая половина XI века) — граф Плёцкау, граф Вальбека.
 Дитрих Фрайбергский (около 1240 — по­сле 1310) — немецкий фи­ло­соф и учё­ный-оп­тик.
 Дитрих фон Хальденслебен (ум. 985) — граф фон Хальденслебен, маркграф Северной марки, основатель династии Хальденслебен.
 Дитрих Эльзасский (Тьерри Эльзасский; ок. 1099/1101—1168) — граф Фландрии с 1128.

Персонажи 
 Дитрих Бернский — герой древнегерманского эпоса.

Носители фамилии 
 Дитрих, Адам Иосифович (1866—1933) — русский архитектор.
 Дитрих, Александр Кириллович (1926—1996) — советский детский писатель, популяризатор науки.
 Дитрих, Альберт (1829—1908) — немецкий композитор и дирижёр.
 Дитрих, Альберт-Готтфрид (1795—1856) — немецкий ботаник и миколог.
 Дитрих, Альбрехт (1866—1908) — немецкий филолог, антиковед, специалист по истории религии.
 Дитрих, Вильфрид (1933—1992) — немецкий борец вольного и греко-римского стил.
 Дитрих, Георгий Станиславович (1906—1943) — советский детский писатель, публицист.
 Дитрих, Давид (1799—1888) — немецкий ботаник.
 Дитрих, Дена (1928—2020) — американская актриса.
 Дитрих, Евгений Иванович (род. 1973) — российский политик, министр транспорта России (2018—2020).
 Дитрих, Иосиф Иванович (1858—?) — русский архитектор.
 Дитрих, Йозеф (1892—1966) — немецкий военачальник Третьего рейха, генерал-полковник танковых войск СС.
 Дитрих, Каролин (род. 1985) — немецкая легкоатлетка.
 Дитрих, Леопольд-Август Августович (1877—1954) — русский скульптор
 Дитрих, Мария Николаевна (1870—1917) — русская националистка, поэтесса, председательница Совета Союза Русских женщин, член Русского Собрания.
 Дитрих, Марлен (1901—1992) — немецкая и американская актриса.
 Дитрих, Отто (1897—1952) — партийный и государственный деятель нацистской Германии, рейхсляйтер, статс-секретарь Имперского министерства народного просвещения и пропаганды.
 Дитрих, Петер (род. 1944) — немецкий футболист.
 Дитрих, Роберт Генрихович (1986—2011) — немецкий хоккеист.
 Дитрих, Фредерик де (Frédéric de Dietrich; 1748—1793) — французский барон и учёный из Эльзаса, мэр Страсбурга.
 Дитрих, Фридрих Готтлиб (1765—1850) — немецкий ботаник.
 Дитрих, Фриц (1898—1948) — австрийский оберштурмбаннфюрер СС.
 Дитрих, Христиан Вильгельм Эрнст (1712—1774) — немецкий художник и гравёр.
 Дитрих, Чарльз Генри (1858—1920) — американский политик, сенатор, 11-й губернатор Небраски.

Другое 
 Дитрих (растение)

См. также 
 Lorraine-Dietrich — французская компания, специализировавшаяся на выпуске автомобилей и авиационных двигателей с 1896 по 1935 год

Немецкие мужские имена